Не треба мешати са певачем Александром Ацом Матићем.

Александар Матић (1965) српски је глумац.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-те
|-
| 1988. || Балкан експрес 2 || 
|-
| 1989. || Бој на Косову || Чауш  
|-
| 1989. || Плави, плави! || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-те
|-
| 1991. || Заборављени || Стајге
|-
| 1991. || У име закона || 
|-
| 1991. || Бољи живот || 
|-
| 1993. || Рај || 
|-
| 1994. || Вуковар, једна прича || Снајпериста
|-
| 1995. || Знакови || 
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић || војник
|-
| 1997. || Горе доле || 
|-
| 1998. || Зла жена || Гроф
|-
| 1998. || Купи ми Елиота || телохранитељ
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-те
|-
| 2002. || Држава мртвих ||
|-
| 2004. || Стижу долари || Кум
|-
| 2008. || Последња аудијенција || Пуковник Рашић
|-
| 2008. || Бела лађа || 
|-
| 2009. || Горки плодови ||
|- 
| 2009. || Туга || 
|- 
| 2017. || Santa Maria della Salute (ТВ серија) || 
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Српски глумци